Een verkeersweg:
 N644 (België)
 N644a (België)
 N644 (Frankrijk)
 N644 (Nederland), zie Provinciale weg 644

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing